1-й выпуск  Тура Гуанси — шоссейной многодневной велогонки по дорогам района Гуанси в Китае. Гонка состояла из 6 этапов и проводилась с 19 по 24 октября 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Участники 
Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI. Так как, к числу этих гонок относился и Тур Гуанси, то на гонку приехали 16 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Также организаторы гонки пригласили 2 профессиональные континентальные команды. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 126 спортсменов.

Маршрут 
Общая протяжённость гонки составила 920,6 км, разделённых на 6 этапов. Маргрут проходил с юга на север в одном из самых южных автономных районов Китая недолеко от границы с Вьетнамом. Первые три этапа имели равнинный профиль ориентированный на «чистых» спринтеров, а последующие три — на разноплановых гонщиков. Место старта располагалось в городе Бэйхай на побережье Тонкинского залива, финиша — в Гуйлине.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
На этапе 4, завершавшимся финишем в подъём 1-й категории, победу одержал 26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс из команды «». Он отреагировал на атаку Николаса Роша () на самой крутой части финального подъёма. Вместе с Велленсом за Рошем также поехал голландец Бауке Моллема из . За несколько сотен метров до финиша Велленс атаковал своих попучтиков по отрыву и взял победу на этапе, а также майку лидера общего зачёта.За 5 км до финиша в группе генеральщиков произошёл большой завал, после которого Вилко Келдерман () сошёл с гонки.

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций 
На Туре Гуанси 2017 разыгрывались 4 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался красной майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на спринтерских промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил синюю майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на каждом этапе и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Зелёная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиков, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 6 очков  за каждый этап

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт